KG est un sigle, qui peut signifier :
 , dans la désignation militaire de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale (voir Organisation de la Luftwaffe (1933-1945)) ;
 , en droit des sociétés allemand ;
 Kevin Garnett, joueur de basket dont KG sont les initiales ;
  ;
 Kredenn Geltiek Hollvedel, désignant un mouvement néo-druidique d’origine bretonne ;
 , lors de la Seconde Guerre mondiale (Krieg ~ guerre, der Gefangene ~ nom masculin : prisonnier, du verbe fangen ~ attraper) .

KG ou kg est un code, qui peut désigner :
 le kikongo (langue bantoue), selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 le Kirghizstan
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .kg ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

kg est un symbole, qui signifie :
 kilogramme, une unité de masse valant .

Symbole d'unité
Code